Ме́дное — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Медное — село в Сампурском районе Тамбовской области.
 Медное — село в Калининском районе Тверской области.

Украина 
 Медное — село в Бродовском районе Львовской области.

Озёра 
 Медное — озеро в Брестской области Белоруссии.
 Медное — озеро в Ленинградской области России.
 Медное — озеро в Сумской области Украины.
 Медное — озеро в Херсонской области Украины.

См. также 
 Медное-Власово — посёлок в России, Московская область, Щёлковский район.
 Мемориальный комплекс «Медное»